4-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл с 6 по 15 июня 1987 года в Шанхае с участием 11 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
Австралия, Гонконг, Индонезия, Китай, Макао, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Южная Корея, Япония.

От участия отказалась первоначально заявленная Шри-Ланка.

Система проведения чемпионата 
11 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) выходят в полуфинал плей-офф и далее по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е и 9—11-е места также по системе плей-офф разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 6 июня: Китай — Таиланд 3:0; Новая Зеландия — Индонезия 3:-; Малайзия — Гонконг 3:-.
 7 июня: Индонезия — Малайзия 3:0 (15:3, 15:8, 15:5); Китай — Гонконг 3:0 (15:3, 15:1, 15:2); Новая Зеландия — Таиланд 3:-.
 8 июня: Китай — Малайзия 3:0; Новая Зеландия — Гонконг 3:0; Таиланд — Индонезия 3:-.
 10 июня: Таиланд — Малайзия 3:0; Китай — Новая Зеландия 3:0; Индонезия — Гонконг 3:0.
 11 июня: Новая Зеландия — Малайзия 3:0; Таиланд — Гонконг 3:0 (15:6, 15:8, 15:9); Китай — Индонезия 3:0 (15:1, 15:5, 15:5).

Группа В 

  Шри-Ланка — отказ.

 6 июня: Япония — Сингапур 3:0; Южная Корея — Австралия 3:0 (15:0, 15:1, 15:1).
 7 июня: Япония — Австралия 3:0 (15:1, 15:1, 15:1); Сингапур — Макао 3:0 (15:4, 15:6, 15:0).
 8 июня: Сингапур — Австралия 3:1 (5:15, 17:15, 15:4, 15:11); Южная Корея — Макао 3:0 (15:1, 15:1, 15:2).
 10 июня: Япония — Макао 3:0; Южная Корея — Сингапур 3:0.
 11 июня: Австралия — Макао 3:-; Япония — Южная Корея 3:2 (5:15, 15:13, 15:3, 5:15, 15:6).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
14 июня
 Китай — Южная Корея 3:0 (15:7, 15:8, 15:7)
 Япония — Новая Зеландия 3:0 (15:2, 15:2, 15:2)

Полуфинал за 5—8 места 
13 июня
 Таиланд — Сингапур 3:-
 Индонезия — Австралия 3:-

Полуфинал за 9—11 места 
13 июня
 Гонконг — Макао 3:-.

Матч за 9-е место 
14 июня
 Малайзия — Гонконг 3:-.

Матч за 7-е место 
14 июня
 Австралия — Сингапур 3:-.

Матч за 5-е место 
14 июня
 Таиланд — Индонезия 3:-.

Матч за 3-е место 
15 июня
 Южная Корея — Новая Зеландия 3:0 (15:1, 15:1, 15:1).

Финал 
15 июня
 Китай — Япония 3:0 (15:7, 15:12, 15:8).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
1987 год в волейболе